Ben Deeley, propr. Bernard Z. Deeley (1878-1924) – attore statunitense
Cat Deeley, propr. Catherine Elizabeth Deeley (1976) – conduttrice televisiva, attrice e modella inglese
Justin Deeley (1986) – modello e attore statunitense
Michael Deeley (1932) – produttore cinematografico britannico
Norman Deeley (1933-2007) – calciatore inglese, di ruolo attaccante